H91  peut faire référence à :
 Autres pertes de l'audition, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Bulldog (H91), un destroyer de classe B de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres